Тур Болгарии () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам Болгарии, проходящая с 1924 года.

История 
Первая гонка стартовала 21 августа 1924 года в Софии, в ней принял участие 21 велосипедист. Победу на нём разделили два болгарский спортсмена Георги Абаджиев и Коста Дюлгеров. За следующие 30 лет прошло всего 3 гонки. Начиная с 1955 года Тур Болгарии проводился не регулярно в сентябре.

Маршрут Тура Болгарии обычно включает от 6 до 14 этапов, с общей протяжённостью примерно в 1500 км. Он меняется каждый год, но стартует гонка всегда в Софии. Самым протяжённым был Тур 1949 года — 1905 км. 

В соревновании участвовали спортсмены из более чем 40 стран, традиционно оно было популярно среди велосипедистов Польши и бывшей Чехословакии. Во время Холодной войны Тур Болгарии был одним из престижных велосипедных состязаний Европы, в котором участвовали опытные спортсмены из стран с развитым велоспортом — Италии, Франции, Нидерландов. После преобразований в 1989 году гонка потеряла престиж среди сильных велосипедистов. 

С 1990 по 1999 год гонка являлась любительской. В 2000 году становится профессиональной с категорией 2.5, а в 2005 входит в календарь UCI Europe Tour с категорией 2.2.

Осенью 2010 года состоялась юбилейная 60-я гонка.

В 2014 году Тур Болгарии не состоялся по финансовым и организационным причинам. Как и в 2018 году.

В 2017 году была разделена на две трёхдневные гонки на основе географического положения «Тур по Болгарии — Север» и «Тур Болгарии — Юг», в каждом из которых был свой независимый зачёт.

Самым титулованным победителем Тура Болгарии является Ивайло Габровски, побеждавший в нём пять раз. По три победы на счету других болгарских велосипедистов — Бояна Коцева, Ненчо Стайкова, Христо Зайкова и Павла Шуманова.

Среди призёров можно отметить занявшего третье место в 2010 году испанца Франсиско Мансебо, который был вторым на Вуэльта Испании в 2004 и четвёртым на Тур де Франс 2005.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт
 
 
 
 
  
Facebook
Болгарский велосипедный союз 
Тур Болгарии на CQranking
Тур Болгарии, Тур Болгарии - Север и Тур Болгарии - Юг на ProCyclingStat
Тур Болгарии на Cycling Archives
Тур Болгарии, Тур Болгарии - Север и Тур Болгарии - Юг на CycleBase
Тур Болгарии на Memoire du cyclisme

Велогонки в Болгарии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1924 года